Verbasco é um termo genérico pelo qual se pode referir a diversas flores plantas do género Verbascum, em especial:

Verbascum virgatum

Verbascum thapsus